Radikal (magazine) est un mensuel consacré au Hip-hop.
 Radikal (journal turc) est un journal quotidien en Turquie.
  est un journal allemand.
  est un label de musique.